IF Fløya é um clube de futebol da Noruega fundado em 24 de junho de 1922. Sua sede fica em Tromsø.

Ligações externas
 Página oficial

Clubes de futebol fundados em 1922
Clubes de futebol da Noruega